Иосиф Гурко:
 Гурко, Иосиф Александрович (1782—1857) — русский военный и государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 года, сенатор, генерал-лейтенант, действительный тайный советник.
 Гурко, Иосиф Александрович (Ромейко-Гурко) (1859—1920) — член Совета Главного управления по делам печати в 1900—1909 гг., гофмейстер.
 Гурко, Иосиф Владимирович (Ромейко-Гурко) (1828—1901) — генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Гурко, Иосиф Иосифович (Гурко-Ромейко) (?—1811) — государственный деятель Российской империи, первый курляндский вице-губернатор.